Niemcy:
 Ratyzbona (niem. Regensburg) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Ratyzbona – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Ratyzbona – region w kraju związkowym Bawaria